Стасис Эйдригявичюс, псевдоним Stasys (; род. 24 июля 1949, Мединишкяй, Литва) — польско-литовский художник-график, плакатист, живописец, сценограф, фотограф, писатель.

Биография 
Художественное образование получил, окончив в Каунасе в 1968 году Техникум прикладного искусства и в 1973 году — Художественный институт в Вильнюсе. С 1980 года живёт в Варшаве (Польша). Занимается экслибрисом, художник, рисует иллюстрации к книгам, профессионально занимается фотографией. Иллюстрировал около сорока книг, главным образом для детей. Одна из первых его работ — иллюстрации к книге Витауте Жилинскайте «Робот и бабочка» („Robotas ir peteliškė“, 1978).

Основные награды 
Гран-при за иллюстрацию детских книг на биеннале в Братиславе (Чехословакия) в 1991 (в 1979, 1981 и 1989 годах удостаивался золотой тарелки (Plaketa)), золотая медаль международного биеннале экслибрисов в Мальборке (1980), Почетный диплом на выставке малых графических форм в Лодзи (Польша) в 1979, Главный приз международного биеннале Постеров в Лахти, (Финляндия) в 1989 году, 3 приз международного биеннале Постеров в Варшаве в 1990 году, 1-й приз на биеннале польских постеров в Катовице в 1999 году, удостоен национальной премии Литвы по культуре и искусству (2001).

В 2000 году награждён офицерским крестом ордена Великого князя Литовского Гядиминаса.

В 2010 получил Медаль «За заслуги в культуре Gloria Artis», а в 2019 Командорский Орден Заслуг перед Республикой Польша.

Примечания

Ссылки 
 Веб-страница Стасиса
 Постеры Эйдригявичюса Стасиса
 
 Польская галерея постеров — Биография и постеры Эйдригявичюса Стасиса
 Польская галерея постеров в Берлине — постеры Эйдригявичюса Стасиса

Художники Польши XX века
Художники Польши XXI века
Графики Польши
Плакатисты Польши
Художники-иллюстраторы Польши
Художники-иллюстраторы Литвы
Лауреаты Национальной премии Литвы по культуре и искусству
Командоры ордена Заслуг перед Республикой Польша
Награждённые серебряной медалью «За заслуги в культуре Gloria Artis»